San Cipriano steht für:

 San Cipriano d’Aversa, italienische Gemeinde in der Provinz Caserta in Kampanien.
 San Cipriano Picentino, italienische Gemeinde in der Provinz Salerno in der Region Kampanienei
 San Cipriano Po, italienische Gemeinde in der südwestlichen Lombardei im Norden Italiens